Stor-Holmtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Holmtjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (15,5 ha)
Stor-Holmtjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (51,8 ha)

Se även
Holmtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn